Barwick peut faire référence à :

Patronymes  

 Clark Barwick (1980-), mathématicien américain.
 David Robert Barwick (1927-), homme politique britannique.
 Sandra Barwick (1949-), athlète néo-zélandaise.

Toponymes 
 Barwick-in-Elmet, village du Yorkshire de l'Ouest, en Angleterre.
 Barwick (Géorgie)